Claude Parmentier, journaliste français (1930-1985)
 Claude Parmentier, cancérologue français (1934-2014)
 Claude Parmentier, homme politique belge